Евге́ний Гу́ров:
 Гуров, Евгений Александрович (1925—1994) — художник-график, карикатурист, заслуженный художник РСФСР.
 Гуров, Евгений Алексеевич (1897—1987) — советский актёр театра и кино, режиссёр.